Kramarka steht für folgende geographische Objekte in Polen:
 Kramarka (Biskupiec), Ortschaft in der Gmina Biskupiec, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kramarka (Sandezer Beskiden), Hochweide in den Sandezer Beskiden